Андрей Иванович Колодин (1923—1994) — подполковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Андрей Колодин родился 18 августа 1923 года в селе Беломестная Криуша (ныне — Тамбовский район Тамбовской области). Окончил два курса Тамбовского вагоностроительного техникума. В 1940 году Колодин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В 1943 году он окончил Тамбовскую военную авиационную школу пилотов. С марта 1944 года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К концу войны лейтенант Андрей Колодин был старшим лётчиком 565-го штурмового авиаполка 224-й штурмовой авиадивизии 8-й воздушной армии 4-го Украинского фронта. За время своего участия в боях он совершил 157 боевых вылетов на штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, нанеся тому большие потери.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1945 года лейтенант Андрей Колодин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

После окончания войны Колодин продолжил службу в Советской Армии. В 1960 году в звании подполковника он был уволен в запас. Проживал в Севастополе. Умер в 1995 году.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза;
 орден Ленина;
 два ордена Красного Знамени;
 два ордена Отечественной войны 1-й степени;
 два ордена Красной Звезды;
 медали.

Примечания

Литература 
 
 Дьячков Л. Г. Наша гордость и слава. — Воронеж, 1968. — С. 121.

Ссылки 

Лётчики Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Похороненные на кладбище «Кальфа»
Выпускники Тамбовской военной авиационной школы пилотов